Plümacher ist der Familienname folgender Personen: 

 Eckhard Plümacher (1938–2021), deutscher evangelischer Theologe, Bibliothekar und Autor
 Hetty Plümacher (1919–2005), deutsche Opernsängerin